Iterlassuaq bezeichnet:
 Iterlassuaq (Bucht, Ilulissat), Bucht im Distrikt Ilulissat, Grönland
 Iterlassuaq (Bucht, Nanortalik), Bucht im Distrikt Nanortalik, Grönland
 Iterlassuaq (Bucht, Akulleq), Bucht im Distrikt Paamiut, Grönland
 Iterlassuaq (Bucht, Qoornoq), Bucht im Distrikt Paamiut, Grönland
 Iterlassuaq (Bucht, Sannerut, östlich), Bucht im Distrikt Paamiut, Grönland
 Iterlassuaq (Bucht, Sannerut, westlich), Bucht im Distrikt Paamiut, Grönland
 Iterlassuaq (Bucht, Qaqortoq), Bucht im Distrikt Qaqortoq, Grönland
 Iterlassuaq (Bucht, Qasigiannguit), Bucht im Distrikt Qasigiannguit, Grönland
 Iterlassuaq (Bucht, Qeqertarsuaq), Bucht im Distrikt Qeqertarsuaq, Grönland
 Iterlassuaq (Bucht, Sisimiut), Bucht im Distrikt Sisimiut, Grönland
 Iterlassuaq (Bucht, Illulissuaq, nördlich), Bucht im Distrikt Upernavik, Grönland
 Iterlassuaq (Bucht, Illulissuaq, südlich), Bucht im Distrikt Upernavik, Grönland
 Iterlassuaq (Bucht, Illunnguit), Bucht im Distrikt Upernavik, Grönland
 Iterlassuaq (Bucht, Kiataasaq), Bucht im Distrikt Upernavik, Grönland
 Iterlassuaq (Bucht, Kullorsuup Kangerlua), Bucht im Distrikt Upernavik, Grönland
 Iterlassuaq (Bucht, Nutaarmiut), Bucht im Distrikt Upernavik, Grönland
 Iterlassuaq (Bucht, Nuuluk), Bucht im Distrikt Upernavik, Grönland
 Iterlassuaq (Bucht, Qaarsorsuatsiaq), Bucht im Distrikt Upernavik, Grönland
 Iterlassuaq (Bucht, Qeqertaq), Bucht im Distrikt Upernavik, Grönland
 Iterlassuaq (Bucht, Sanningasoq), Bucht im Distrikt Upernavik, Grönland
 Iterlassuaq (Bucht, Uilortusoq) (auch Nuup Iterlaa), Bucht im Distrikt Upernavik, Grönland
 Iterlassuaq (Bucht, Ikerasak), Bucht im Distrikt Uummannaq, Grönland
 Iterlassuaq (Bucht, Karrat), Bucht im Distrikt Uummannaq, Grönland
 Iterlassuaq (Bucht, Perlerfiup Kangerlua), Bucht im Distrikt Uummannaq, Grönland
 Iterlassuaq (Fjord, Akunnaarmiut) (Granville Fjord), Fjord im Distrikt Qaanaaq, Grönland
 Iterlassuaq (Fjord, Oqqorliit) (Mac Cormick Fjord), Fjord im Distrikt Qaanaaq, Grönland